Lautarus concinnus é uma espécie de cerambicídeo, com ocorrência no Chile e na Argentina.

Taxonomia 
Em 1859, a espécie foi descrita por Philippi, sob o protônimo de Callichroma concinna, com base em um exemplar macho proveniente de Valdivia.

Em 1864, Philippi e Philippi descreveram uma nova espécie – C. laevigata, com base em um exemplar fêmea proveniente da mesma cidade.

Em 1900, Germain revisou estas duas espécies e percebeu que tratava-se de uma única espécie, na qual apresentavam dimorfismo sexual. E que esta espécie não apresentava as características do gênero Callichroma, portanto, ele alojou em um novo gênero - Lautarus. Neste mesmo ano, Lameere descreveu uma nova espécie – Sybilla dancoi – oriunda da baía de Lapataia. No entanto, em 1973, esta nova espécie foi sinonimizada com a espécie L. concinnus.

Biologia 
Os adultos têm um comprimento de 21–46 mm. Apresentam atividade durante o período de novembro a março. Se hospedam nas plantas das espécies do gênero Nothofagus.

Distribuição 
A espécie é endêmica da região da Patagônia, com ocorrência nas províncias chilenas de Concepción, Coihaique, Llanquihue, Magallanes, Malleco, Ñuble e Valdivia e nas províncias argentinas de Río Negro, Neuquén, Chubut e Santa Cruz.

Bibliografia 
 Philippi, Federico (jul. 1859). IV. Algunas especies nuevas de coleópteros de la provincia de Valdivia. Anales de la Universidade de Chile. Santiago: UCh. 16: 656-678.
 Philippi, Rodulfo Amando; Philippi, Federico (out.-dez. 1864). Beschreibung einiger neuen Chilenischen Käfer. Entomologische Zeitung. 25 (10-12): 313-406.
 Germain, Philibert (1900). Apuntes entomolójicos. Los Longicornios chilenos Anales de la Universidad de Chile, Santiago: UCh, 107: 859-912, 1 pl.
 Lameere, Auguste Alfred Lucien (1900). Diagnoses d'insectes recueillis par l'expédition antarctique belge: Cerambycidae. Annales de la Société Entomologique de Belgique. Bruxelas. 44 (3): 112.

Ligações externas 
 Lautarus concinnus. Biological Library.
 Lautarus concinnus. Catalogue of Live.
 Lautarus concinnus. Global Biodiversity Information Facility.
 Lautarus concinnus. New World Cerambycidae Catalog.

concinnus
Coleópteros descritos em 1859
Cerambicídeos da Argentina
Cerambicídeos do Chile